Ulva může znamenat:
 Anglický název pro skotský ostrov Ulbha
 Ulva (Nový Zéland) – ostrov na Novém Zélandu
 Ulva (rod) – rod řas z čeledi Ulvaceae

Externí odkazy